302 steht für:
 die natürliche Zahl 302
 das Jahr 302
 Arp 302, Galaxienpaar
 Bundesstraße 302, Bundesstraße
 E 302, Lebensmittelzusatzstoff
 HTTP-Statuscode 302 , siehe HTTP-Statuscode
 IC 302, astronomisches Objekt
 Peugeot 302, französisches Automobil
 Pontiac 302, US-amerikanisches Automobil
 302 (Found (Moved Temporarily)), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#3xx – Umleitung

Siehe auch:

 302 v. Chr.